Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Forte Village Sardegna Open 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Oktober 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Tour 2020
2020